Аглавра (или Агравла) — имя трёх персонажей древнегреческой мифологии из Афин:
 Аглавра I — дочь царя Афин, жена его преемника Кекропса I.
 Аглавра (дочь Кекропса) (Аглавра II) — дочь предыдущей.
 Аглавра (дочь Эрехтея) — дочь афинского царя Эрехтея и его дочери Прокриды. Сюжет известен лишь из «Мифов» Гигина.

Другие значения:
 Аглавра («световоздушная») — эпитет Афины.

Примечания